Скубченко Іван Миколайович — солдат батальйону «Дніпро», учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Скубченко Петро Сергійович — Герой Соціалістичної Праці, депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.